Мнгуни () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мнгуни, Беннетт (род. 1974) — южноафриканский футболист, полузащитник.
 Мнгуни, Темба (род. 1973) — южноафриканский футболист, игравший на позиции защитника.

См. также 
 Мгуни, Мусавенкоси (род. 1983) — зимбабвийский футболист.